Miejscowości w Polsce:
 Kłonowiec-Koracz
 Kłonowiec-Kurek